Nabo kan verwijzen naar:
 Nabo (Vila Flor), Portugese plaats

Afkortingen
 NABO: Niet Actief Beveiligde Overweg, een van de types spoorwegovergangen in Nederland; zie Overweg.
 North American Boxing Organization, een boksorganisatie in de VS
 National Association of Boat Owners, een vaarorganisatie in het Verenigd Koninkrijk
 Newfoundland Association of Basketball Officials, een basketbalorganisatie in Canada
 Nationwide Alliance of Business Owners, een bedrijfsorganisatie in het Verenigd Koninkrijk

Nabo kan tevens een alternatieve spelling van de oude Mesopotamische god "Nebo" of "Nabu" zijn.